Die Eishockey-Weltmeisterschaften des Jahres 2012 wurden durch die Internationale Eishockey-Föderation in fünf verschiedenen Alters- und Geschlechtsklassen durchgeführt. Insgesamt werden in sämtlichen Divisionen 27 Turniere durchgeführt.

Die Turniere im Überblick

Herren-WM 
Die 76. Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren wird gemeinsam von Finnland (Helsinki) und Schweden (Stockholm) ausgetragen. Ursprünglich wurde das Turnier an Finnland vergeben; Schweden unterlag bei der Abstimmung zur WM-Vergabe, die im Rahmen der Jahrestagung des Eishockey-Weltverbandes IIHF am 11. Mai 2007 in Moskau stattfand, mit 35 zu 64 Stimmen deutlich. Bei der IIHF-Jahrestagung 2009 gaben IIHF, Finnland und Schweden bekannt, dass die beiden Länder die Turniere 2012 und 2013 jeweils gemeinsam veranstalten werden. Damit wurde erstmals seit 1930 die Weltmeisterschaft wieder in mehr als einem Land ausgetragen.

Ursprünglich hatten sich auch die Tschechische Republik (Prag und Ostrava), Dänemark (Kopenhagen) sowie Ungarn (Budapest und Székesfehérvár) um die Ausrichtung beworben, zogen ihren Antrag jedoch vor der Abstimmung zurück. Finnland hatte zuletzt die Eishockey-Weltmeisterschaft 2003 ausgerichtet.

Die Weltmeisterschaft wird erstmals mit einem neuen Modus gespielt. Die Vorrunde wird in zwei Runden mit je acht Mannschaften ausgespielt. Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale, die bisherige Zwischenrunde entfällt. Die letzten jeder Gruppe steigen in die Division I ab.

Auch für die unteren Divisionen ist ein neuer Modus vorgesehen. In diesen werden die jeweils 12 Mannschaften in eine stärkere Gruppe A und eine schwächere Gruppe B aufgeteilt. Ein Aufstieg in die nächsthöhere Division ist nur aus der Gruppe A möglich, entsprechend gibt es Auf- und Abstieg zwischen Gruppe A und Gruppe B. Die Regelung gilt analog auch für die Junioren-Weltmeisterschaften.

 Austragungsorte und -zeiträume

Die Endrunde der Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2012 wurde vom 4. bis 20. Mai 2012 in Helsinki, Finnland und Stockholm, Schweden ausgetragen.

Die weiteren Turniere fanden in folgenden Orten statt:

 Division I
 Gruppe A: 15. bis 21. April 2012 in Ljubljana, Slowenien
 Gruppe B: 15. bis 21. April 2012 in Krynica-Zdrój, Polen

 Division II
 Gruppe A: 12. bis 18. April 2012 in Reykjavík, Island
 Gruppe B: 2. bis 8. April 2012 in Sofia, Bulgarien

 Division III: 15. bis 21. April in Erzurum, Türkei

U20-Junioren 
Die 35. Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren wurde 2012 zum vierten Mal in Folge auf dem amerikanischen Kontinent und zum dritten Mal in diesen vier Jahren in Kanada ausgetragen werden. Die Spielorte sind Calgary und Edmonton in der Provinz Alberta.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 26. Dezember 2011 bis 5. Januar 2012 in Calgary und Edmonton, Alberta, Kanada

 Division I
 Gruppe A: 11. bis 17. Dezember 2011 in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland
 Gruppe B: 12. bis 18. Dezember 2011 in Tychy, Polen

 Division II
 Gruppe A: 12. bis 18. Dezember 2011 in Donezk, Ukraine
 Gruppe B: 10. bis 16. Dezember 2011 in Tallinn, Estland

 Division III: 17. bis 22. Januar 2012 in Dunedin, Neuseeland

U18-Junioren 
Die 14. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren wurde 2012 in den tschechischen Städten Brünn, Břeclav und Znojmo ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume

 Top-Division: 12. bis 22. April 2012 in Brünn, Břeclav und Znojmo, Tschechien

 Division I
 Gruppe A: 11. bis 17. April 2012 in Piešťany, Slowakei
 Gruppe B: 11. bis 17. April 2012 in Székesfehérvár, Ungarn

 Division II
 Gruppe A: 31. März bis 6. April 2012 in Heerenveen, Niederlande
 Gruppe B: 20. bis 26. März 2012 in Novi Sad, Serbien

 Division III:
 Gruppe A: 12. bis 18. März 2012 in Sofia, Bulgarien
 Gruppe B: Das Turnier wurde aufgrund mehrerer Rückzüge oder verweigerter Starterlaubnisse durch den Weltverband ersatzlos gestrichen.

Frauen-WM 
Die 15. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde 2012 in den Vereinigten Staaten sein. Dies wurde ebenfalls auf dem Jahreskongress der IIHF in Moskau beschlossen. Im Januar 2011 wurde Burlington im Bundesstaat Vermont als Spielort ausgewählt.

 Austragungsorte und -zeiträume
 Top-Division: 7. bis 14. April 2012 in Burlington, Vermont, USA

 Division I
 Gruppe A: 25. bis 31. März 2012 in Ventspils, Lettland
 Gruppe B: 9. bis 15. April 2012 in Kingston upon Hull, Großbritannien

 Division II
 Gruppe A: 25. bis 31. März 2012 in Maribor, Slowenien
 Gruppe B: 10. bis 16. März 2012 in Seoul, Südkorea

U18-Frauen 
Die 5. Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Frauen wurde 2012 in den tschechischen Städten Zlín und Přerov ausgetragen.

 Austragungsorte und -zeiträume

 Top-Division: 31. Dezember 2011 bis 7. Januar 2012 in Zlín und Přerov, Tschechien

 Division I: 29. Dezember 2011 bis 4. Januar 2012 in Tromsø, Norwegen

 Qualifikation zur Division I: 29. November 2011 bis 4. Dezember 2011 in Asiago, Italien

Weblinks 
 Website der WM 2012 der IIHF (englisch)

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft
2012

cs:Mistrovství světa v ledním hokeji 2012
da:VM i ishockey 2012
en:2012 Men's World Ice Hockey Championships
fi:Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 2012
no:Ishockey-VM 2012
ru:Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012
sk:Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2012
sv:Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2012